Чемпионат мира по трековым велогонкам 1984 года прошёл в августе в Барселоне (Испания). В связи с Олимпиадой в Лос-Анджелесе соревнования среди любителей проходили только по видам, не входящим в олимпийскую программу.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1984